

Pessoas 
Cândida Branca Flor (1949-2001) — cantora portuguesa

Maria Cândida Parreira (1877-1942) - advogada e política portuguesa

Maria Cândida (n. 1971) - a apresentadora de televisão e repórter brasileira

Outros 
Lixívia — um dos nomes populares no Brasil é "cândida"
Candida (Avellino) — município italiano
Candida (género) — gênero de fungos

Desambiguação